McNee est un patronyme porté notamment par :

 David McNee (1925-2019), policier britannique ;
 John McNee (1951-), ambassadeur du Canada aux Nations unies ;
 Mark McNee (1981-), patineur de vitesse sur piste courte australien ;
 Patrick Mcnee (1922-2015), acteur britanno-américain.